Brallo ima više značenja:
 Brallo, Asti
 Brallo, Pavia